Clarence Smith může být:
 Sonny Rhodes (Clarence Edward Smith; 1940–2021), americký bluesový zpěvák a kytarista
 Pinetop Smith (Clarence Smith; 1904–1929), americký bluesový a boogie-woogie pianista